Botești, gemeente in Roemenië
Boțești (doorverwijspagina), gemeenten in Roemenië